Cobaltsulfid steht für mehrere chemische Verbindungen bestehend aus Cobalt- und Sulfidionen:

 Cobalt(I)-sulfid Co2S
 Cobalt(II)-sulfid CoS
 Cobalt(II,III)-sulfid Co3S4
 Cobalt(III)-sulfid Co2S3
 Cobaltdisulfid CoS2
 Cobaltpentlandit (auch Kobaltpentlandit) Co9S8